Svetovno prvenstvo v biatlonu 1997 je petintrideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 1. in 9. februarjem 1997 v Breznu, Slovaška, v petih disciplinah za moške in ženske. Prvič sta potekali zasledovalni tekmi.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

1997
1997 v športu
Športne prireditve na Slovaškem
Brezno